Клара Дойчман () е германска актриса. Тя е позната от германски филми и сериали като „Tatort“ (2013), „Sternzeichen“ (2003), „Ein Fall von Liebe“ (2014) и „Frau Holles Garten“ (Приказки за сърцето: Градината на госпожа Хола) (2019).

Личен живот 
Клара Дойчман е родена на 27 април 1989 година в Хамбург. Дъщеря е на германските актьори Хайко Дойчман и Хайке Фалкенберг, които тогава са съпрузи. Клара е по-голямата сестра на германската актриса Марта Лола Дойчман. Придобива първият си театрален опит в гимназията „Кристианеум“ w родният ѝ град Хамбург. От 2010 година тя учи актьорско майсторство в Университета за музика и театър „Феликс Менделсон Бартолди“ в Лайпциг. Прави своя филмов дебют през 2011 г. в телевизионния сериал „Die Stein“. Била е член на ансамбъла в „Лайпциг Шаушпиел“, където е била режисирана от Себастиан Хартман (Der Große Marsch/Големият поход), Саша Хавеман (Pulverfass/Буре барут), Армин Петрас (ION/ИОН), Шорш Камерун (War’s Das Mal Wieder?/Това ли беше пак?) и Мартина Айтнер-Ахеампонг (Der Gestiefelte Kater/Котаракът в чизми). От 2019 г. играе водещата роля в германската филмова поредица (от „ARD-Filmreihe“) „Reiterhof Wildenstein“. Клара Дойчман е член на борда на „Федералната драматична асоциация“ от декември 2018 г.

Филмография

Филм

Телевизия

Източници

Външни препратки 
 
 Клара Дойчман Във Филм Портал (Германска Версия)
 Клара Дойчман Във Филм Мейкърс (Германска Версия)
 Профилът На Клара Дойчман Във Агентур Бирнбаум Берлин (Германска Версия)
 Клара Дойчман Германски Новини Във Прессепортал (Германска Версия)
 Клара Дойчман Във Инстаграм
 Клара Дойчман Във Тикток
 Клара Дойчман Във Пинтерест

Родени в Хамбург
Театрални актьори и актриси
Германски актриси